Dano peut désigner :

Géographie 
 Dano, un département et une commune urbaine dans la province de l’Ioba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Dano, la ville chef-lieu du département et la commune urbaine de Dano dans la province de l’Ioba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Dano,  un village du département et la commune rurale de Barga dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso.
 Dano, un wereda de la région Oromia en Éthiopie.
 Il peut également s'agir du préfixe dano-, désignant l'origine danoise d'une personne, d'un objet, etc. :
 Le dano-norvégien, dialecte mêlant danois et norvégien.
 Les Dano-Américains, désignant les Américains ayant des origines danoises.

Fête, tradition 
 Dano ou Dano-je (/) ou Surit-nal (), fête coréenne équivalente au jour de la Fête des bateaux-dragons, durant la  () en Chine.

Patronyme 
 Dano (1970-), DJ néerlandais, membre de la Dreamteam.
 Paul Dano (1984-), acteur américain.
 Royal Dano (1922-1994), acteur américain.
 Sébastien Djédjé Dano, est un homme politique ivoirien.
 Évelyne Bloch-Dano, une écrivaine française.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme